Freddy Quinn, een Oostenrijks schlagerzanger en acteur

 Freddy, een fietsenmerk van Motor- en Rijwielfabriek Zircon

 Freddy (Leon Aelter), een Belgisch atleet